Meriläinen ist der Nachname folgender Personen:

 Eetu Meriläinen (* 1997), finnischer Skispringer
 Mikko Meriläinen (* 1927), finnischer Skisportler
 Usko Meriläinen (1930–2004), finnischer Komponist und Dirigent